Il singolare del Copa Claro 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Juan Carlos Ferrero, che non ha potuto difenderlo a causa di un'operazione al polso e al ginocchio. In finale Nicolás Almagro ha battuto Juan Ignacio Chela per 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Almagro (campione)
 Stanislas Wawrinka (semifinale)
 David Nalbandian (quarti di finale)
 Albert Montañés (quarti di finale)

  Juan Mónaco (quarti di finale)
  Tommy Robredo (semifinale)
  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (finale)

Qualificati 

  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Pablo Galdón (primo turno)

  Iván Navarro (primo turno)
  Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Copa Claro 2011
ATP World Tour 2011